Il doppio maschile dello  Seguros Bolívar Open Bogotá 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Sebastián Prieto e Horacio Zeballos erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Juan Sebastián Cabal e Robert Farah hanno battuto in finale Víctor Estrella e Alejandro González 7–6(6), 6–4.

Teste di serie 

 Andre Begemann /  Leonardo Tavares (semifinali, ritiro)
 Marcos Daniel /  Santiago González (primo turno, ritiro)

 Adam Hubble /  Márcio Torres (primo turno) 
 Ricardo Hocevar /  João Souza (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Seguros Bolivar Open Bogotá 2010